China kan syfta på:

 Chinateatern – en privatteater i Stockholm
 China (musikalbum) – en skiva av Vangelis
 China (djur) – ett släkte av insekter

Geografi

Mexiko 

 China (kommun), Nuevo León, 
 China, Nuevo León, ort, 
 China, Campeche, ort,

USA 

 China, Texas, Jefferson County, 
 China, Maine, Kennebec County,

Se även
 Kina (olika betydelser) – flera

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade USAförgreningar